A Woman of the World – film del 1916 diretto da Tom Terriss
 Donna di mondo (A Woman of the World) – film del 1925 diretto da Malcolm St. Clair
 A Woman of the World, titolo alternativo di Outcast Lady – film del 1934 diretto da Robert Z. Leonard